Мухтар Джем Караджа (, нар. 5 квітня 1945 в Антак'ї - пом. 8 лютого 2004 у Стамбулі) був відомим турецьким рок-музикантом і однією з найважливіших постатей анатолійського року. Закінчив Robert College. Працював з багатьма турецькими рок-гуртами такими як Apaşlar, Kardaşlar, Moğollar і Dervişan. З цими гуртами він приніс нове розуміння та інтерпретація в турецький рок.

Дискографія 
 45 rpm 
 Emrah/Karacaoğlan (1967) (з Apaşlar)
 Hudey / Vahşet / Bang Bang / Shakin' All Over (1967) (з Apaşlar)
 Emrah / Hücum / Karacaoğlan / Ayşen (1967) (з Apaşlar)
 Ümit Tarlaları/Anadolu Oyun Havası/Suya Giden Allı Gelin/Nasıl Da Geçtin (1967) (з Apaşlar)
 İstanbul'u Dinliyorum/Oy Bana Bana (1968) (з Apaşlar і Ferdy Klein Band)
 Oy Babo/Hikaye (1968) (з Apaşlar)
 İstanbul/Why (1968) (з Apaşlar і Ferdy Klein Band)
 Emrah 1970/Karanlık Yollar (1968) (з Apaşlar і Ferdy Klein Band)
 Resimdeki Gözyaşları/Emrah (1968) (з Apaşlar і Ferdy Klein Band)
 Resimdeki Gözyaşları/Şans Çocuğu (1968) (з Apaşlar і Ferdy Klein Band)
 Tears/No, No, No (1968) (з Apaşlar і Ferdy Klein Band)
 Ayrılık Günümüz/Gılgamış (1969) (з Apaşlar і Ferdy Klein Band)
 Zeyno/Niksar (1969) (з Apaşlar і Ferdy Klein Band)
 Bu Son Olsun/Felek Beni (1969) (з Apaşlar і Ferdy Klein Band)
 Emmioğlu/O Leyli (1970) (з Ferdy Klein Band)
 Kendim Ettim kendim Buldum/Erenler (1970) (з Ferdy Klein Band)
 Adsız/Unut Beni (1970) (з Ferdy Klein Band)
 Muhtar/Baba (1970) (з Ferdy Klein Band)
 Dadaloğlu/Kalender (1970) (з Kardaşlar)
 Oy Gülüm Oy/Kara Sevda (1971) (з Kardaşlar)
 Tatlı Dillim/Demedim Mi (1971) (з Kardaşlar)
 Kara Yılan/Lümüne (1971) (з Kardaşlar)
 Acı Doktor (Kısım 1)/Acı Doktor (Kısım 2) (1971) (з Kardaşlar)
 Kara Üzüm/Mehmet'e Ağıt (1971) (з Kardaşlar)
 Askaros Deresi/Üryan Geldim (1972) (з Kardaşlar)
 Obur Dünya/El Çek Tabib (1973) (з Moğollar)
 Gel Gel/Üzüm Kaldı (1973) (з Moğollar)
 Namus Belası/Gurbet (1974) (з Moğollar)
 Beyaz Atlı/Yiğitler (1974) (з Dervişan)
 Tamirci Çırağı/Nerdesin? (1975) (з Dervişan)
 Mutlaka Yavrum/Kavga (1975) (з Dervişan)
 Beni Siz Delirttiniz/Niyazi (1975) (з Dervişan)
 Parka/İhtarname (1976) (з Dervişan)
 Mor Perşembe/Bir Mirasyediye Ağıt (1977) (з Dervişan)
 1 Mayıs/Durduramayacaklar Halkın Coşkun Akan Selini (1977) (з Dervişan)

 LP 
 Apaşlar-Kardaşlar (1972)
 Cem Karaca'nın Apaşlar, Kardaşlar, Moğollar ve Ferdy Klein Orkestrasına Teşekkürleriyle (1974)
 Nem Kaldı (1975)
 Parka (1977)
 Yoksulluk Kader Olamaz (1977)
 Safinaz (1978)
 Hasret (1980) (It was sold as LP and tape)
 Bekle Beni (1982) (It was sold as tape only)
 Die Kanaken (1984)
 Merhaba Gençler ve Her Zaman Genç Kalanlar (1987) (It was sold as compact cassette and CD)
 Other albums[edit]
 Töre (1988) (It was sold as CD) by Oğuz Abadan Orchestra
 Yiyin Efendiler (1990)
 Nerde Kalmistik (1992)
 Bindik Bir Alamete (1999)
 Kahpe Bizans (2000)
 Hayvan Terli (2004) (Single)

 Колекційні альбоми 
 The Best of Cem Karaca Volume 1 (1996)
 The Best of Cem Karaca Volume 2 (1997)
 The Best of Cem Karaca Volume 3 (2000)
 The Best of Cem Karaca Volume 4 (2001)
 The Best of Cem Karaca Volume 5 (2002)
 Ölümsüzler (Immortals) (2004) (After his death)
 Ölümsüzler 2 (Immortals 2) (2005) (After his death)
 Mutlaka Yavrum (Absolutely, baby) (2006) (After his death)

Крім того він з'являвся як гість на кількох записах.

Примітки 

Народились 5 квітня
Народились 1945
Померли 8 лютого
Померли 2004
Турецькі рок-музиканти
Вірмени Туреччини